Ceyrac peut désigner :

Toponyme 
 Ceyrac, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Gabriac
 Ceyrac est un lieu-dit de la commune de Conqueyrac dans le Gard où se situe un barrage écrêteur de crue du Rieu Massel, affluent du Vidourle.

Patronyme 
 Charles Ceyrac (1919-1998), personnalité politique française ;
 François Ceyrac (1912-2010), personnalité française du monde des affaires, ancien président du CNPF, frère du précédent ;
 Pierre Ceyrac (1946-2018), personnalité politique, neveu des deux précédents et du suivant ;
 Pierre Ceyrac (1914-2012), jésuite et missionnaire français, frère de Charles et François.
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan